Toponímia:
 Bolzano  o Bozen , ciutat italiana capital del Tirol del Sud
 Província de Bolzano, regió del nord d'Itàlia
 Biografia: Bernard Bolzano, matemàtic bohemi
 Miscel·lània
 Teorema de Bolzano, cas particular del Teorema del valor intermedi
 Teorema de Bolzano-Weierstrass, teorema sobre la convergència de successions finites en espais euclidians